«Троицкий вариант — Наука» («ТрВ-Наука») — независимая российская научно-популярная газета, вышедшая впервые в свет весной 1988 года в городе Троицк (Москва). Изначально она не являлась коммерческой и, помимо научных тем, носила либерально-политический оттенок, в соответствии с новым веянием времени и перестройкой в российском обществе.

Учредителями газеты были Юрий Золотухин, его супруга Марина Мальцева и соратник Сергей Мымриков. Через год к ним присоединились Виктор Григорьев, Юрий Юдин, Андрей Миловидов и Валентина Чайковская. Газета начала выпускаться кустарным способом на принтере, установленным в квартире Золотухина в Троицке на улице Лесная, периодически раз в две недели.

В 1991 году Юрий Золотухин трагически погиб в автомобильной катастрофе под Воронежем и вскоре без него, как главного вдохновителя идей, газета потеряла свою привлекательность для читателей, в какой-то мере. Коллектив газеты стал распадаться и обновляться.

Весной 2008 года новым главным редактором газеты стал  Борис Штерн, благодаря которому она вновь получила актуальность у читателей. С ним эстафету приняли его заместители —  Михаил Гельфанд,  Илья Мирмов. По состоянию на 2022 год в редакционный совет также входят Максим Борисов, Алексей Иванов, Андрей Калиничев, Алексей Огнёв, Юрий Баевский, Андрей Цатурян. В редакции нет штатных сотрудников. Создана на базе городской газеты Троицка «Троицкий вариант — Город». Объём издания — 16 полос А4. Издаётся в наукограде Троицк (Москва). Некоторые статьи пишутся ЖЖ-пользователями.

Газета позиционирует себя как представитель интересов научного сообщества. В вопросах, затрагивающих политику, считает себя либеральной и ориентированной на европейскую культуру.

Известные темы публикаций

Корчеватель 

Журналисты «Троицкого варианта» провели первый в России успешный эксперимент с программой SCIgen (используемой для автоматической генерации псевдонаучной белиберды), сумев опубликовать статью «Корчеватель: Алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности», сгенерированную SCIgen на английском языке (и автоматически переведённую на русский программой ЭТАП-3), в ВАКовском издании «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов».

В результате 17 октября 2008 года решением президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов» был исключён из Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук (так называемого «Списка ВАК»).

Статистические исследования результатов российских выборов 
Газета «Троицкий вариант — Наука» первой подняла тему статистических исследований результатов выборов в России. Статья Сергея Шпилькина на эту тему 2009 года является одной из самых читаемых на сайте.

Афера Петрика 
Газета сыграла важную роль в разоблачениях махинаций В. И. Петрика, связанных с программой «Чистая вода» («Петрикгейт»), опубликовав в начале развития скандала статью Евгения Онищенко «Золотая формула успеха».

Война России с Украиной 
24 февраля 2022 года на сайте газеты было опубликовано открытое письмо российских учёных и научных журналистов против войны с Украиной. После введения властями цензуры текст письма был удалён, а позже перенесён на сайт нового электронного издания «Т‑инвариант», созданного живущими за границей учёными из России. При этом сбор подписей продолжается. По состоянию на 4 января 2023 года на сайте было 8489 подписей.

6 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт издания за публикацию антивоенного письма. 24 марта Минюст РФ внёс издателя газеты в список некоммерческих организаций — «иностранных агентов».

Постоянные авторы 
 Юрий Золотухин (1988—1991)
 Марина Мальцева (1988—1991)
 Мымриков Сергей (1988—1991)
 Григорьев Виктор (1988—1991)
 Юрий Юдин (1988—1991)
 Андрей Миловидов (1988—1991)
 Валентина Чайковская (1988—1991)
 Лев Клейн (1998—2015)
 Ревекка Фрумкина
 Михаил Гельфанд
 Борис Штерн
 Наталья Резник
 Евгений Онищенко
 Максим Борисов

Награды 
 Лауреат премии «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в категории «Лучшее печатное СМИ о науке» (2015).
 Победитель V Всероссийского конкурса инновационной журналистики «Tech in Media-2015» в номинации «Лучшее печатное федеральное СМИ по теме науки, инноваций и технологий».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт газеты

 
 
 
 
 Онлайн-конвертер номеров газеты «Троицкий вариант — Наука» в формат электронных книг FB2 (Andrey Kutuzov)

Газеты Москвы
Газеты Московской области
Газеты на русском языке
Научно-популярная литература
Лауреаты премии «Просветитель»
Поселение Троицк
Некоммерческие организации, признанные в России «иностранными агентами»